Miejscowości w USA:
 Center Point – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Center Point – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Center Point – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Center Point – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Avoyelles

Gminy w USA:
 Center Point (ang. Center Point Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard